В одиночному розряді тенісного турніру US Clay Court Championships 1979, який проходив в рамках Туру WTA 1979, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 6-4, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (Переможниця)
  Керрі Рід (3-тє коло)
  Івонн Гулагонг (фінал)
  Рене Річардс (чвертьфінал)

 Івонн Гулагонг (півфінал)
 Кеті Джордан (2-ге коло)
 Стейсі Марголін (2-ге коло)
 Керолайн Столл (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Clay Court Championships